Hans Buch henviser til:

 Hans Buch (præst) (1698-1751) – dansk præst
 Hans Buch (botaniker) (1883-1964) – finsk botaniker
 Hans Buch (maler) (1889-1955) – tysk maler
 Hans Christoph Buch (født 1944) – tysk forfatter